departement
 Alpes-de-Haute-Provence
 Montagnac-Montpezat
 Dordogne
 Montagnac-d'Auberoche
 Montagnac-la-Crempse 
 Montagnac (Gard)
 Montagnac (Hérault)
 Lot-et-Garonne
 Montagnac-sur-Auvignon
 Montagnac-sur-Lède
 overige
kanton Montagnac

Zie ook 
 Montignac (doorverwijspagina)